Palladius, parfois francisé en Pallade, est un nom latin qui peut désigner :

Patronymes
 Rutilius Taurus Aemilianus Palladius, écrivain romain du 
 Pallade d'Antioche, saint du 
 Palladius d'Alexandrie, préfet en 373
 Pallade de Ratiaria, théologien arien de la fin du 
 Palladius, fils de Pétrone Maxime, César en 455
 Palladius, premier évêque d'Irlande au 
 Palladius de Galatie, évêque du 
 Palladius, médecin grec de l'Antiquité tardive
 Pallade, une des cinq jeunes italiennes désignées pour ramener le corps de saint Germain de Ravenne en 448
 Pallade d'Embrun, évêque et saint du 
 Pallais de Saintes, évêque et saint du 
 Pallade d'Auxerre, évêque d'Auxerre de 622 à 653 ()
 Palladius de Nîmes, évêque du 
 Palladius, archimandrite, sinologue russe (1817-1878)

Maritime
 Le Pallade, un torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).

Homonymie de saints chrétiens